W Polsce
 Izbice –  wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Rawicz
 Izbice – gromada

 Inne
 Izbice (Białoruś)
 Izbice (Serbia)

 Zobacz też
 Izbica